NP steht für:

 Nasionale Party, frühere südafrikanische Regierungspartei
 Naturpark
 Nepal (Landescode nach ISO 3166)
 Netzplan
 Netzpublikation
 Netzwerkprozessor
 Neue Presse, eine Tageszeitung aus Hannover
 Neupreis
 nichtdeterministisch polynomielle Zeit, eine Komplexitätsklasse in der Informatik, siehe NP (Komplexitätsklasse)
 Niederösterreichisches Pressehaus
 No Power
 Nominalphrase (Linguistik)
 Nonviolent Peaceforce
 Nonylphenol (Chemie)
 Nordpol (Geographie)
 Normierte Programmierung
 Northern Pacific Railway bzw. Railroad
 Notenpunkt in der gymnasialen Oberstufe, siehe Schulnote #Gymnasiale Oberstufe, Berufsoberschule, Fachoberschule
 Now Playing (zu Deutsch etwa: „[ich] höre gerade“) in Chatrooms und Foren, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon), Buchstabe N
 NP (Automarke), eine britische Automobilmarke (1922–1925)
 NP-Markt, eine deutsche Lebensmitteldiscounterkette
 Nullpunkt (Mathematik)
 Postcode für das Postleitzahlgebiet Newport, siehe Postleitzahl (Vereinigtes Königreich)

NP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: im Landkreis Ostprignitz-Ruppin für Neuruppin
 Griechenland: Thessaloniki, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Norwegen: Skien in der Provinz Telemark
 Serbien: Novi Pazar

Np steht für:
 Neptunium, ein chemisches Element 
 Neper (Hilfsmaßeinheit)

np steht für:
 no problem (deutsch für „kein Problem“) in E-Mails und Internet-Chats, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#N
 .np, die Top-Level-Domain von Nepal

n. p. steht für:
 Národní podnik, die staatlichen bzw. volkseigenen Betriebe in der ČSSR

Abkürzung